Masten Gregory,  ameriški dirkač Formule 1, * 29. februar 1932, Kansas City, Misuri, ZDA, † 8. november 1985, Porto Ercole, Italija.

Masten Gregory je pokojni ameriški dirkač. Debitiral je na Veliki nagradi Monaka v sezoni 1957 in takoj osvojil tretje mesto. V sezoni je osvojil nato še dve četrti mesti na treh dirkah na katerih je še nastopil. Po slabši sezoni 1958 brez točk je v sezoni 1959 na Veliki nagradi Nizozemske osvojil tretje mesto, na Veliki nagradi Portugalske pa drugo mesto, rezultat kariere. V naslednjih petih sezonah je osvojil le še eno točko v sezoni 1962, po sezoni 1965 pa se je upokojil kot dirkač Formule 1. Leta 1965 je zmagal na dirki 24 ur Le Mansa. Leta 1983 je umrl v spanju zaradi srčnega napada.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Opombe

Zunanje povezave 

Ameriški dirkači
Ameriški vozniki Formule 1
Privatniki Maseratija Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Privatniki Porscheja Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
BRP-jevi dirkači Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Privatniki Lole Formule 1
Privatniki BRM-a Formule 1